Abepura kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Abepura (distriktshuvudort i Indonesien), Papua, 
 Kecamatan Abepura, distrikt, Papua, 

Robotskapade Indonesienförgreningar